Sportiwnaja – stacja metra w Moskwie
 Sportiwnaja – stacja metra w Nowosybirsku
 Sportiwnaja – stacja metra w Petersburgu